Хеликон (Helikon) може да се отнася за:

 Хеликон, планина в Беотия, Централна Гърция
 Хеликон (митология), река в гръцката митология
 Хеликон от Кицикос, гръцки математик и астроном от 4 век пр.н.е.
 Хеликон (ученик на Платон), ученик на Платон
 Хеликон (кратер), лунен кратер, открит 1935
 Хеликон (компания), българска книготърговска компания
 Хеликон (литературна награда), българска литературна награда
 Хеликон (струнен инструмент), древногръцки струнен инструмент
 Хеликон (духов инструмент)
 Хеликон (физика), електромагнитна вълна

Други:
 Хеликаон, от гръцката митология, син на Антенор и Теано
 Хеликония, растение от род Heliconiaceae
 Хеликония, град в Антиокия, Колумбия